Sandyville peut faire référence à :

 Sandyville, une ville du comté de Warren dans l'Iowa aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Tuscarawas dans l'Ohio.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Jackson (Virginie-Occidentale).
 Hermitage-Sandyville, une ville canadienne, située sur l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Homonymie de toponyme